Литва — унитарное государство. Территория страны разделена на административные единицы, состоящие из населённых пунктов — уезды и самоуправления. Уезд является высшей административной единицой и состоит из самоуправлений. Самоуправление разделено на структурно-территориальные подразделения — сянюнии. Сянюния может быть поделена на сянюнайтии.

Населённые пункты подразделены на городского и деревенского типа. К городскому типу населённых пунктов относятся города, к деревенскому — местечки, деревни и хутора.

Населённому пункту или его части может быть присвоен статус исторической столичной территории, курорта или курортной территории.

Литва разделена на 10 уездов, 60 самоуправлений, 545 староств и 3187 сянюнайтий.

История

Российская империя 
После третьего раздела Речи Посполитой и присоединения к Российской империи западно-белорусских и литовских земель (1795) бо́льшая часть современной территории Литвы вошла в Виленскую губернию. Первоначально делилась на уезды Браславский (впоследствии Новоалександровский), Виленский, Вилькомирский, Завилейский, Ковенский, Ошмянский, Россиенский, Тельшевский, Трокский, Упитский (Поневежский), Шавельский. В 1797 в ходе административно-территориальных реформ Павла I слита со Слонимской губернией в одну Литовскую губернию с губернским правлением в Вильне.

При Александре I Литовская губерния в 1801 разделена на Виленскую губернию (до 1840 называлась Литовско-Виленской губернией) и Гродненскую губернию (прежняя Слонимская губерния).

В 1843 часть территории вошла в состав вновь образованной Ковенской губернии. В составе Виленской губернии остались Виленский, Ошмянский, Свенцянский (Завилейский) и Трокский уезды, а также переданные из Гродненской губернии Лидский и из Минской губернии — Вилейский и Дисненский уезды.

Литовская Республика (1918—1940) 

После Первой мировой войны в независимой Литовской Республике основными единицами административного деления, проведённого в 1919—1921 были уезды и волости (). В каждой волости должно было проживать ок. 5 000 жителей; волости в свою очередь делились на староства () численностью населения ок. 100 человек.

Территория делилась на 21 уезд (), в которых было 249 волостей; правами самоуправления пользовался 31 город, из них 10 были перворазрядными (не участвовали в самоуправлении уездов), остальные городами второго разряда (участвовали в самоуправлении уездов). Волости делились на староства. Волости учреждались и ликвидировались решением Совета министров. Права самоуправления предоставлялись городам кабинетом министров.

Четырём крупнейшим городам (Каунас, Паневежис, Шяуляй, Укмярге) были предоставлены права уездов. При этом бо́льшая часть Сейненского уезда с временным центром в Лаздияй и Тракайского уезда с временным центром в Кайшядорисе реально находились на польской территории. Отдельную административную единицу образовывал Клайпедский край с Клайпедой и тремя округам.

В военно-административном отношении страна делилась на три военных округа (Каунасский, Мариямпольский, Паневежский), каждый из которых составляли три мобилизационных района.

Литовская ССР 
20 июля 1950 в Литовской ССР прежнее административное деление на уезды, волости и апилинки (, то есть «околица», административно-территориальная единица меньше района с собственным самоуправлением, аналог сельсовета) было заменено советским на области, районы и апилинки. Было образовано четыре области (Вильнюсская, Каунасская, Клайпедская и Шяуляйская) и 87 районов. 29 мая 1953 области были ликвидированы; апилинки укрупнялись (в 1954 — 1224, в 1963 — 653). В 1957 была предпринята попытка перераспределить территорию, руководствуясь производственно-территориальным принципом (совнархозы).

В 1963 территория Литовской ССР делилась на 41 район, 89 городов, 25 посёлков городского типа.

В последние годы существования Литовской ССР территория делилась на 44 сельских района и 11 городов республиканского подчинения (в 1960-е их насчитывалось 9, без Алитуса и Капсукаса). Самые крупные города Вильнюс и Каунас, кроме того, делились на городские районы (всего 7). Сельские районы делились на апилинки и включали 22 посёлка городского типа и 81 город районного подчинения.

Города республиканского подчинения
 Алитус
 Бирштонас
 Вильнюс
 Друскининкай
 Капсукас (в 1989 г. переименован в Мариямполе)
 Каунас
 Клайпеда
 Неринга
 Паланга
 Паневежис
 Шяуляй

Районы

 Акмянский
 Алитусский
 Аникщяйский
 Биржайский
 Варенский
 Вилкавишкский
 Вильнюсский
 Зарасайский
 Игналинский
 Йонавский
 Йонишкский
 Кайшядорский
 Капсукский
 Каунасский
 Кедайнский
 Кельмеский
 Клайпедский
 Кретингский
 Купишкский
 Лаздийский
 Мажейкский
 Молетский
 Пакруойский
 Паневежский
 Пасвальский
 Плунгеский
 Пренайский
 Радвилишкский
 Расейнский
 Рокишкский
 Скуодасский
 Таурагский
 Тельшяйский
 Тракайский
 Укмергский
 Утенский
 Шакяйский
 Шальчининкский
 Швенчёнский
 Шилальский
 Шилутский
 Ширвинтский
 Шяуляйский
 Юрбаркский

В настоящее время 
В настоящее время Литва разделена на 10 уездов, 60 самоуправлений, 545 староств и 3187 сянюнайтий.

Уезды 

Уезд — высшая административная единица Литвы. Уезды образованы в 1995 году. С 2010 года деление на уезды применяется только для статистических целей. Существует 10 уездов:
 Алитусский
 Вильнюсский
 Каунасский
 Клайпедский
 Мариямпольский
 Паневежский
 Таурагский
 Тельшяйский
 Утенский
 Шяуляйский

Самоуправления 
 
Самоуправление — муниципальное образование, административная единица Литвы второго порядка. Управление самоуправлением осуществляет мэр и Совет, избираемые жителями самоуправления раз в 4 года.

 7 городских (города: Алитус, Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Паланга, Паневежис и Шяуляй)
 43 районных
 10 новообразованных самоуправлений (Бирштонское, Висагинское, Друскининкайское, Казлу-Рудское, Калварийское, Мариямпольское, Нерингское, Пагегяйское, Ретавское и Электренское)

Сянюнии 

Самоуправления разделены на 546 староств. С 2009 года сянюнии разделены на сянюнайтии.

Примечания